Crisi del gas tra Russia e Ucraina – crisi del 2006
Crisi del gas tra Russia e Ucraina – crisi del 2007
Crisi del gas tra Russia e Ucraina – crisi del 2009